Le terme Caniapiscau peut référer à:

Toponymes

 Caniapiscau est une municipalité régionale de comté (MRC), dans la région administrative de la Côte-Nord, au Québec (Canada).
 Caniapiscau (territoire non organisé) est un territoire non organisé faisant partie de la municipalité régionale de comté de Caniapiscau au Québec.
 La rivière Caniapiscau est une rivière du Nunavik, dans la région administrative Nord-du-Québec, au Québec (Canada).
 Le réservoir Caniapiscau est un lac de barrage qui forme la partie la plus orientale du complexe hydroélectrique La Grande, au Québec (Canada).
 L'aéroport de Caniapiscau est un aéroport situé près du village de Caniapiscau, au Québec (Canada).

Homonymie de toponyme